Az 1971-es európai Formula–2-es bajnokság volt a Formula–2 ötödik szezonja. A győztes a svéd Ronnie Peterson lett.

Versenynaptár 

Megjegyzések:

Az 1., 7., 8. és 10. nagydíjon 2 versenyt rendeztek.

A 2., 5. és 6. verseny elődöntő-döntő lebonyolításban rendezték meg.

A 2., 4., 5. és 9. versenyt egy Formula–1-es pilóta nyerte meg, az ő nevük dőlt betűvel szerepel.

Végeredmény 

Formula–2-es szezonok
F